El Condado de Butler es el nombre asignado a ocho condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Butler (Alabama)
 Condado de Butler (Iowa)
 Condado de Butler (Kansas)
 Condado de Butler (Kentucky)
 Condado de Butler (Misuri)
 Condado de Butler (Nebraska)
 Condado de Butler (Ohio)
 Condado de Butler (Pensilvania)